P18 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 18, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament